Hollandia
Roden, Noordenveld községhez tartozó település

 Németország
Roden, település Bajorországban